Теро (, Thero) в гръцката митология може да се отнася за:
 Теро, дойка на Арес.
 Теро, правнучка на Херакъл, дъщеря на Филант и на Лайпефилена, дъщерята на Йолай и Мегара. Тя е сестра на Хипот. Теро има от Аполон син Херон, епоним на Херонея.
 Теро, друго име на Артемида.

Източници 
 Павзаний, Description of Greece, 3. 19. 8; 9. 40. 6
 Стефан Византийски, s. v. Khaironeia
 Клавдиан, De consulatu Stilichonis, 3. 250 & 309

Външни препратки 
 Theoi Project – Thero (nurse of Ares)

Жени от древногръцката митология
Хераклиди